Перо Антич (; род. 29 июля 1982 года в Скопье, СР Македония, СФРЮ) — северомакедонский баскетболист. Игрок баскетбольной сборной Северной Македонии.

Карьера 
Начал заниматься баскетболом в 11 лет, когда Перо вместе с братом пришёл в клуб «Работнички». В 16 лет дебютировал в первой команде клуба. В 17 лет уехал в колледж в США. В 2001 году перешёл в АЕК по предложению тренера Душана Сакоты. В сезоне 2001—2002 играл там с Джей Ар Холденом. В составе АЕКа стал чемпионом Греции. Затем играл за «Црвену звезду» и болгарский «Лукойл». Летом 2008 года получил приглашение в Летнюю лигу НБА в «Орландо Мэджик», а затем предложение остаться там. Но Антич не согласился и перешёл в российский «Локомотив-Ростов» (с 2009 — «Локомотив-Кубань»). В 2010 году вернулся в «Лукойл». В составе «Лукойла» стал чемпионом Болгарии. Летом 2010 года дебютировал в качестве капитана сборной Республики Македонии в играх квалификации на чемпионат Европы 2011. В сентябре 2010 года перешёл в питерский «Спартак». Обладатель Кубка России 2010/11 в составе «Спартака», был признан самым ценным игроком финала четырёх этого турнира. С санкт-петербургским «Спартаком» он дошёл до полуфинала Еврочелленджа, набирая в среднем 9,6 очка и 6,1 подбора. 29 июня 2011 года стало известно, что «Спартак» не стал продлевать контракт с Перо Античем.

26 сентября 2011 года греческий «Олимпиакос» подписал контракт с Перо Античем. С «Олимпиакосом», Антич дважды выиграл Евролигу (2012, 2013), чемпионат Греции (2012).

25 июля 2013 года Антич подписал контракт с командой НБА «Атланта Хокс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылка 

 Профиль на сайте БК «Спартак»
 EuroBasket Profile

Баскетболисты Северной Македонии
Игроки БК «Работнички»
Игроки БК АЕК
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Лукойл Академик»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки сборной Северной Македонии по баскетболу